Пламя - термин, нашедший широкое применение:

Явление 

 Пламя — светящийся пар или газ, выделяемый при горении.
 Обратное пламя — побочное явление при стрельбе: пламя со стороны казённой части ствола, возникающее при открывании затвора из-за догорания остатков пороха.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пламя — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Пламя — станция в Омском районе Омсковской области, упразднена в 2004 г.
Пламя — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.

Техника 
 АГС-17 «Пламя» — советский автоматический станковый гранатомет.

Культура 
 «Пламя» — советский и российский вокально-инструментальный ансамбль.
 «Пламя» — песня Надежды Мейхер-Грановской.

Кинематограф и литература 
 «Бледное пламя» — книга В. В. Набокова
 «Волшебное пламя королевы Лоаны» — роман Умберто Эко
 «Голубое пламя» — фильм
 «Лёд и пламя» — фильм
 «Ночное пламя» — фильм
 «Песнь любви: пламя и страсть» — фильм
 «Пламя» — фильм Эрнста Любича (Германия).
 «Пламя» — фильм Кона Итикавы (Япония); экранизация романа Юкио Мисимы «Золотой храм».
 «Пламя» — фильм Виталия Четверикова (СССР).
 «Пламя пожара» — фильм
 «Пламя страсти» — фильм
 «Пламя в душе» — фильм
 «Пламя над Англией» — фильм
 «Пламя» — станция из телесериала «Остаться в живых»

См. также 
 Полымя — белорусский литературно-художественный и общественно-политический журнал.

Примечания